Název Čistý potok má více vodních toků:

 Čistý potok (přítok Jizery) – pravostranný přítok Jizery v okrese Mladá Boleslav
 Čistý potok (přítok Lišanského potoka) – levostranný přítok Lišanského potoka v okrese Rakovník
 Čistý potok (přítok Stoky) – levostranný přítok Stoky v okrese Sokolov
 Čistý potok (přítok Škapové) – pravostranný přítok Škapové na Slovensku v okrese Sabinov